У́лица 500-ле́тия Чебокса́р — улица в Московском районе города Чебоксары Чувашской Республики.

Продолжая проспект Максима Горького от перекрёстка с улицей Соколова пересекает Московский проспект, улицу Пирогова и далее пешеходной тропой спускается в долину реки Чебоксарки.

Происхождение названия 
Названа в 1969 году, в честь празднования 500-летия города. Подобное название получил и парк, разбитый по левую сторону улицы.

Вдоль улицы расположены 
 ОАО «Научно-производственный комплекс „ЭЛАРА“ имени Г. А. Ильенко»
 Парк имени 500-летия Чебоксар
 Академия современного творчества «Сеспель» (бывший кинотеатр «Сеспель»)
 Администрация Московского района
 Музей М. С. Спиридонова

Транспорт 

По улице организовано автобусное и троллейбусное движение:
 Автобусы №: 35, 52
 Троллейбусы №: 1, 3, 21
 Маршрутные такси: № 22, 101с

Смежные улицы 
 Проспект Максима Горького
 Улица Спортсмена Валериана Соколова
 Улица Мичмана Павлова
 Московский проспект
 Улица Урукова
 Улица Пирогова
 Улица Гузовского

См. также 
 Парк культуры и отдыха имени 500-летия г. Чебоксары

Примечания

Ссылки 
 Фото домов по улице 500-летия Чебоксар
 Фото улицы и парка имени 500-летия Чебоксар с воздуха

5